Csehország
 Milovice, település a Břeclavi járásban
 Milovice, település a Nymburki járásban
 Milovice u Hořic, település a a Jičíni járásban

Térképet tartalmazó egyértelműsítő lapok